Cal Cabrer (Granollers), casa de Granollers (Vallès Oriental) 
 Cal Cabrer (la Coma), masia del poble de la Coma, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès)
 Cal Cabrer (Vinyols), casal a Vinyols i els Arcs (Baix Camp)